Lokomotiv (band), Amerikaanse hardrockband
Lokomotiv (station MZD), het station bij het stadion van Lokomotiv Moskou;

Midden- en Oost-Europese voetbalclubs, die vaak banden hebben of hadden met spoorwegbedrijven:
Lokomotiva Košice uit Slowakije;
1. FC Lokomotive Leipzig uit Duitsland;
Lokomotiv Mezdra uit Bulgarije;
Lokomotiv Minsk uit Wit-Rusland;
Lokomotiv Moskou uit Rusland;
Lokomotiv Nizjni Novgorod uit Rusland;
Lokomotiv Plovdiv uit Bulgarije;
Lokomotiv Sofia uit Bulgarije;
Lokomotivi Tbilisi uit Georgië:
Lokomotiv Sinuiju uit Noord-Korea.

Ook in andere takken van sport zijn er clubs actief met de naam Lokomotiv:
Lokomotiv Jaroslavl, een Russische ijshockeyclub;
RC Lokomotiv Moskou, een Russische rugbyclub;
Lokomotiv (wielrennen), een wielrenploeg.